Ewerbeck  ist der Familienname folgender Personen:

 August Ewerbeck (1875–1961), deutscher Maler
 August Hermann Ewerbeck (1816–1860), deutsch-französischer Schriftsteller, Übersetzer und Arzt, Kommunist
Betina Ewerbeck (1910–1994), eigentlich Bettina Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, deutsche Schriftstellerin
 Christian Gottfried Ewerbeck (1761–1837), deutscher Philosoph und Mathematiker
 Franz Ewerbeck (1839–1889), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Hans Ewerbeck († 1987), Pädiater in Köln
 Niels Ewerbeck (1962–2012), deutscher Galerist, Dozent und Intendant
 Volker Ewerbeck (* 1950), Orthopäde in Heidelberg